Saratsi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Linfen, ort, Shanxi, 
 Salaqi, häradshuvudort, Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar